Тур Романдии 2015  — 69-я многодневная гонка по дорогам Романдии (Швейцария). Традиционно стартует 28 апреля прологом в Женеве , а завершается 3 мая индивидуальной гонкой в окрестностях Лозанны. Гонка включает в себя шесть этапов: командный в начале, индивидуальный в конце, четыре горных этапа между ними. Самый сложный пятый этап, который финиширует на вершине горы Шампе-Лак.

Действующим чемпионом является Крис Фрум из команды , который побеждал здесь в 2013 и 2014 годах.

Команды 
На старт вышли все 17 команд обладающих лицензией ProTour, а также 1 команда из UCI Professional Continental Teams. В итоге на старт встали 18.

Маршрут

Обзор гонки

1 Этап 
28 апреля от озера Жу — до Juraparc de Vallorbe (19,2 км) Командная гонка с раздельным стартом

2 Этап 
29 апреля от Apples до Сент-Имье (161 км)

3 Этап 
30 апреля от Мутье  до Porrentruy (172,5 км)

4 Этап 
1 мая от Ла-Нёввиль  до Фрибура (169,8 км)

5 Этап 
2 мая от Фрибура до — Шампе-Лак (166,1 км)

6 Этап 
3 мая Лозанна (17,3 км) Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Лидеры классификаций

Примечания 

Тур Романдии